Пе́рмская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Пермская улица — улица в Москве.
 Пермская улица — улица в городе Пензе.
 Пермская улица — улица в Перми.
 Пермская улица — улица в Сыктывкаре.
 Пермская улица — прежнее (1900—1949) название улицы Графтио в Санкт-Петербурге.
 Пермская улица — прежнее (до 12 декабря 1969 года) название улицы 5-й Армии в Томске.

Украина 
 Пермская улица — улица в Харькове.

Белоруссия 
 Пермская улица — улица в Минске.